Ryan Oulahen (né le  à Newmarket, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 

|2001-2002 || Hurricanes de Newmarket || OPJHL ||49 ||18 ||17 ||35 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || Battalion de Brampton || LHO ||61 ||21 ||22 ||43 ||6 ||11 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2003-2004 || Battalion de Brampton || LHO ||57 ||17 ||18 ||35 ||26 ||12 ||3 ||7 ||10 ||6
|- 
|2004-2005 || Battalion de Brampton || LHO ||64 ||27 ||31 ||58 ||22 ||5 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||75 ||9 ||10 ||19 ||20 ||16 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2006-2007 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||79 ||11 ||16 ||27 ||42 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-
|2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||75 ||14 ||16 ||30 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||73 ||19 ||12 ||31 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1985
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Newmarket (Ontario)